San Juan de Abajo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan de Abajo, Nayarit, Bahía de Banderas, 
 San Juan de Abajo, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar